David Buss (1953-), un professeur américain de psychologie évolutionniste ;
 Frances Buss (1827-1894), une éducatrice britannique, pionnière de l’éducation des femmes ;
 Jeanie Buss (1961-), une entrepreneuse et dirigeante d'équipe sportive américaine ;
 Jerry Buss (1933-2013), un homme d'affaires américain ;
 Nick Buss (1986-), un joueur de champ extérieur de la Ligue majeure de baseball ;
 Martin Buß (1976-), un athlète allemand, spécialiste du saut en hauteur ;
 Robert William Buss (1804-1875), un artiste, aquafortiste et illustrateur britannique ;
 Samuel R. Buss (1957-), un informaticien et mathématicien américain ;
 Tito Buss (1925-2013), un prélat catholique brésilien.

Voir aussi 
 Buss, le réseau de transports en commun de la Communauté d'agglomération de Saintes
 île Buss, une île fantôme représentée sur des cartes entre l'Irlande et le mythique Frisland
 Herring buss, un type de voilier de pêche en haute mer